Dans la saison  1994/95 de Bundesliga 2 le Hansa Rostock, le FC St. Pauli et Fortuna Düsseldorf réussissent la montée en Bundesliga. C'est la dernière saison où une victoire vaut deux points. À partir de la saison 1995/96 entre en vigueur la règle des trois points.

Classement final 

Le 1. FC Saarbrücken est relégué, le club n'a pas obtenu de licence pour la saison suivante.

</div>

Montée 
Hansa Rostock monte en Bundesliga après trois saisons en Bundesliga 2, Le FC St. Pauli aura attendu quatre ans. Fortuna Düsseldorf promu en début de saison réussit la montée directe.

Relégation 
Le FSV Frankfurt et le FC 08 Homburg sont accompagnés du 1. FC Saarbrücken qui n'obtient pas de licence. Le Dynamo Dresden est relégué administrativement de la Bundesliga, le FSV Zwickau  et le 1. FC Nürnberg profitent de ces sanctions et restent en Bundesliga 2.

1994-1995
Allemagne D2 1994-1995
Football D2 1994-1995